Uliczny wojownik (film 1974)
 Uliczny wojownik (film 1994)

Zobacz też 
 Street Fighter